Eliab Harvey (1635–1699) – angielski polityk, parlamentarzysta z Old Sarum i Essex
 Eliab Harvey (1659–1681) – angielski polityk, parlamentarzysta z Old Sarum
 Eliab Harvey (1716–1769) – brytyjski polityk, parlamentarzysta z Dunwich
 Eliab Harvey (1758–1830) – brytyjski admirał i polityk, parlamentarzysta z Maldon i Essex